Варе́н-сюр-Алье́ () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Виши.

Код INSEE кантона — 0328. Всего в кантон Варен-сюр-Алье входит 15 коммун, из них главной коммуной является Варен-сюр-Алье.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 14 505 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Алье на сайте INSEE
 Расположение кантона Варен-сюр-Алье на карте Франции

Кантоны департамента Алье